Абгар — мужское имя со значением «могущественный», вероятно сирийского происхождения. Исторически связано с происходящей от арабских шейхов царской династией Абгаридов в Осроене (современная Турция). Абгариды известны ранним принятием христианства. Имя Абгар по сей день используется в Армении, в Сирии и т. д.

Известные носители:

 Абгар II — ассирийский царь Осроены в 68—53 гг. до н. э.
 Абгар V Уккама — самый известный царь Осроены из династии Абгаридов, по апокрифической легенде вёл переписку с Иисусом Христом.
 Абгар VIII — сирийский царь Осроены.
 Абгар IX Великий — сирийский царь Осроены в 177—212 гг. н. э.
 Абгар XIV — царь Осроены (возможно, вымышленный)
 Абгар Дпир — армянский первопечатник (XVI век).
 Абгар Абгарян — один из изобретателей магнитно-резонансной спектроскопии.
 Абгар Иоаннисиани — армянский журналист и издатель XIX в.
 Абгар, Диана (1859—1937) — армянская писательница, публицист, дипломат.
 По имени царя Абгара V Уккамы также назывались распространённые на Балканах молитвенники, см. Абагар.